Мадарипур — топоним в Бангладеш:
 Мадарипур — город и муниципалитет на юге Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Мадарипур — округ на западе Бангладеш, в области Дакка.

См. также 
 Мадарипур-Садар